

Geografia 
San Biagio – antico nome italiano del comune francese di Saint-Blaise, nel dipartimento delle Alpi Marittime
 San Biagio – rione di Biella
 San Biagio – frazione di Genova
 San Biagio – quartiere di Monza
 San Biagio – frazione di Pistoia
 San Biagio – frazione del comune di San Felice sul Panaro in provincia di Modena, nota anche come San Biagio in Padule
 San Biagio – frazione di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova
 San Biagio – frazione di Teolo in provincia di Padova
 San Biagio – frazione di Argenta in provincia di Ferrara
 San Biagio – frazione di Garlasco in provincia di Pavia
 San Biagio – frazione di Bisacquino nella città metropolitana di Palermo
 San Biagio – frazione di Casteggio in provincia di Pavia
 San Biagio – frazione di Correggio in provincia di Reggio Emilia
 San Biagio della Cima – comune italiano in provincia di Imperia
 San Biagio di Callalta – comune italiano in provincia di Treviso
 San Biagio Platani – comune italiano nel libero consorzio comunale di Agrigento
 San Biagio Saracinisco – comune italiano in provincia di Frosinone

Santi 
San Biagio di Sebaste (IV secolo) – vescovo e martire, celebrato il 3 febbraio
 San Biagio d'Alvernia (XVI secolo) – domenicano alverniate, celebrato il 5 aprile
San Biagio vescovo di Verona – santo festeggiato il 22 aprile
 San Biagio di Veroli (†?) – martire presso Veroli con san Demetrio, festeggiato il 29 novembre

Altro
 San Biagio – dipinto del pittore spagnolo Antonio del Castillo y Saavedra realizzato intorno al 1640 - 1645
 San Biagio –  dipinto di Pedro Fernández de Murcia datato 1511-1512
 Torta di San Biagio – specialità della cucina mantovana

Pagine correlate 

 Basilica di San Biagio 
 Chiesa di San Biagio
 San Biagio dell'Anello